Электровозы Škoda — электровозы, выпускавшиеся головным заводом компании Škoda по выпуску локомотивов — Škodovy závody, а также в кооперации с другими заводами компании Škoda.

Пльзеньская компания Škoda выпускала электровозы с 1927 по 2008 год. Первым электровозом был Škoda 1ELo по заказу ČSD, на железной дороге получивший обозначение E 466.0. Последним по сроку выпуска был мультисистемный электровоз 109Е, получивший на железной дороге обозначение 380.

Первые электрифицированные железнодорожные линии в Чехословакии имели небольшую протяжённость, обслуживали локальный регион. Примером могут служить линии Табор — Бехине протяжённостью 24 км и Рыбник — Липно над Влтавой 22 км, также существовали пригородные линии — Татранская электрифицированная железная дорога, Тренчанская электрифицированная железная дорога, Местная железнодорожная линия Вена — Братислава, Узкоколейная Остравская дорога. Все эти дороги обслуживались электровозами, либо же трамваями.

В связи с началом электрификации  в 1924 году министерство транспорта Чехословакии объявило конкурс на создание и поставку электровозов.

В июне 1926 года первый электровоз поступил на ČSD. Он был создан инженером Франтишеком Кршижиковым в сотрудничестве с фирмой Breitfeld & Daněk. Аккумуляторный электровоз создавался для эксплуатации в Пражском узле, работы по электрификации которого продолжались до 1928 года. Для того же Пражского узла для использования с пассажирскими поездами был создан электровоз 1ELo, а для товарных 2ELo (по контракту, заключённому в конце 1925 года, Škoda должна была поставить три пассажирских и два грузовых электровоза).

Один из электровозов 2ELo (на ČSD получил обозначение E 424.0) был сохранён и сегодня находится в холле здания ŠKODA TRANSPORTATION.

Увеличение производства электрических локомотивов произошло после окончания Второй мировой войны. Тогда началась электрификация железнодорожных магистралей в Чехословакии, первоначально это была линия Усти-над-Лабем — Прага — Острава — Жилина — Прешов — Кошице — Чьерна-над-Тисоу, затем последовали и другие линии.

В 1950-е годы началась поставка электровозов для Советского Союза. В ноябре 1956 года Советский Союз подписал контракт на поставку электровозов с «Пльзеньским заводом им. Ленина». В послевоенные годы Чехословацкое правительство закупило для «Škoda» лицензию на производство четырёхосных универсальных электровозов у швейцарской фирмы «Винтертур» с конструкцией опорно-рамного привода фирмы «Сешерон». Под обозначением Е 499.0 этот электровоз с 1953 года стал поступать на Československé státní dráhy (заводской тип 12Е). Именно этот электровоз с внесением некоторых изменений в конструкцию было решено закупить для железных дорог СССР в качестве пассажирского локомотива. В 1958 году «Škoda» прекратила выпуск паровозов.

Поставка электровозов для пассажирского движения в Советский Союз продолжалась до 1991 года. Также производились поставки и в другие страны социалистического лагеря. «Škoda» надолго оказалась загружена заказами.

После Второй мировой войны были также изготовлены карьерные и шахтные локомотивы. Первым был построенный в 1948 году 10ELo, за ним последовали и другие серии. Эти локомотивы использовались в Чехословакии, поставлялись в Советский Союз и Китай.

После распада Восточного блока прекратились и заказы. Некоторое время «Škoda» в ограниченных объёмах продолжала поставки электровозов ЧС7 в Россию и на Украину. Последние ЧС7 были произведены в 1998 году. Затем с 2000 по 2008 год была длительная пауза в выпуске электровозов на заводе, вплоть до выпуска локомотивов серий 380 и 381 для Чешских железных дорог (заводской тип 109E). Однако, локомотивы данных двух типов были выпущены в 2008—2011 годах ограниченной серией в 22 экземпляра, после чего производство локомотивов было окончательно прекращено.

С 1928 года до начала производства мультиситемного электровоза 109Е на Škoda Works произведено в общей сложности 5553 электровоза.

Обозначение типов локомотивов 

Škoda всю свою продукцию обозначает, используя комбинацию букв и цифр. В начале, до 1952 года, использовали буквы ELo (elektrická lokomotiva — электрический локомотив). Затем обозначение стало короче — E.

Цифры в обозначении всегда показывали эволюцию конструкции и шли по возрастанию. Первый тип электровозов от «Škoda» обозначен как Škoda 1ELo, новейший тип несет обозначение Škoda 109E.

После буквы E есть ещё один номер с указанием партии серийного производства (а партии эти часто в деталях, а то и серьёзно отличаются). Цифра 0 используется для обозначения прототипов (например, Škoda 52E0), а затем, по мере совершенствования конструкции и обозначение изменяется на Škoda 52E1, Škoda 52E2, Škoda 52E3 (для примера использовано заводское обозначение электровозов серии ЧС4).

Также в обозначении могут использоваться буквы «m» или «r» для обозначения модернизированных («m») или реконструированных («r») локомотивов.

Выпуск на других предприятиях 
На основе конструкторских разработок инженеров Škoda на народном предприятии Дубница в городе Дубница-над-Вагом была выпущена партия из 12 электровозов ЧС11, поступивших в Советский Союз для эксплуатации в Грузинской ССР на линии Боржоми — Бакуриани с шириной колеи 914 мм.

Список серий и типов электровозов

Примечания 

Škoda Works